Тоталитаризм:

 Тоталитаризм — политический режим, стремящийся к полному (тотальному) контролю государства над всеми аспектами жизни общества.
 «Тоталитаризм» — пятый официальный альбом группы Гражданская оборона.